Limnesia är ett släkte av kvalster. Limnesia ingår i familjen Limnesiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Limnesia